У́нежма — топоним, может относиться к ряду объектов в Архангельской области и Карелии (Российская Федерация):

 Унежма (губа) — губа в Онежском заливе Белого моря.
 Унежма (деревня) — деревня на Поморском берегу Онежской губы Белого моря, в МО «Малошуйское» Онежского района Архангельской области.
 Унежма (посёлок) — посёлок в Золотухском сельском поселении Онежского района Архангельской области.
 Унежма (река, впадает в Белое море) — река в Двинско-Печорском бассейновом округе. Река бассейна Онежской губы.
 Унежма (река, впадает в Выгозеро) — река в Карелии. Река бассейна Нижнего Выга.
 Унежма (станция) — станция Северной железной дороги, расположенная в посёлке Унежма Онежского района Архангельской области.